Il Commissario del re/della regina del Flevoland è il capo del governo e degli Stati provinciali della provincia olandese del Flevoland.

Elenco

Note

Politica del Flevoland
Flevoland